Мартин-Мигель ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 270 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la Diputación Provincial
 Martín Miguel en el Norte de Castilla
 Martín Miguel en segoviayprovincia.com

Муниципалитеты Сеговии